Woolley (Cambridgeshire), plaats in Engeland
Woolley (Cornwall), plaats in Engeland
Woolley (Derbyshire), plaats in Engeland
Woolley (Somerset), plaats in Engeland
Woolley (West Yorkshire), plaats in Engeland
Woolley (Wiltshire), plaats in Engeland
Woolley Colliery, plaats in Engeland
Leonard Woolley, British archeoloog